Робер Дебре () — французский врач-педиатр, автор (совместно с ) крупного труда по педиатрии. Отец и дед двух французских министров.

Биография 
Происходил из  — эльзасских раввинов, эмигрировавших во Францию после Франко-прусской войны 1870 года. Отец —  (1854—1939), был известным писателем, лингвистом и талмудистом, раввином Седана с 1880 по 1888 год, а затем — главным раввином в Нейи-сюр-Сене; автор книги «Еврейско-эльзасский юмор». 

Робер Дебре родился и первые годы провёл в Седане. В 1908 году женился на дочери художника Эдуара Деба-Понсана Жанне.

Был членом Парижской медицинской академии; сотрудничал и был близким другом профессоров Жана Квене и Альбера Бессона, совместно с которыми в 1950 году доказал, что кошки являются источниками фелиноза.

Имя Дебре присвоено крупнейшему парижскому детскому госпиталю, также его имя носят университетская больница Реймса, детский центр университетской больницы Анжера, больница Амбуаз (Эндр-и-Луар) и большой амфитеатр факультета медицины и фармации Пуатье.

Сын Робера Дебре Мишель был премьер-министром Франции в 1959—1962 годах. Другой его сын, Оливье, был известным художником-абстракционистом. Внук  стал врачом-иммунологом.

Примечания 

Педиатры Франции
Члены Французской академии наук
Почётные доктора Шербрукского университета